Grodkowo ist ein polnischer Ortsname:
 Grodkowo (Wydminy), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Maxhof, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Grodkowo (Wyszogród), Ort im Powiat Płocki, Woiwodschaft Masowien